Kom (Iran), grad
 Kom (rijeka), rijeka u Iranu
 Komska pokrajina (perz. Ostān-e Kom)
 Komski okrug
 kom (vinarstvo), komina, drop, trop
 kom (vremenski prilog)
 Kom (Velebit), vrh na Velebitu (1003 m)
 Kom (Vrh na Korčuli), vrh na Korčuli (508 m)
 Kom (tvrđava), tvrđava u Crnoj Gori, 7 km SZ od Risana
  - kraći oblik od kome, komu, kojem i kojemu